В данный список включены представители отряда Стрекозы (Odonata), обитающие на территории Канады, всего около 210 видов.

Стрекозы Канады 
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  — Камышовое коромысло ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Macromia illinoiensis (Swift River Cruiser) 
 Macromia magnifica (Western River Cruiser) 
 Macromia taeniolata (Royal River Cruiser) 
 Nannothemis bella (Elfin Skimmer) 
 Nasiaeschna pentacantha (Cyrano Darner) 
 Nehalennia gracilis (Sphagnum Sprite) 
 Nehalennia irene (Sedge Sprite) 
 Neurocordulia michaeli (Broad-tailed Shadowdragon) 
 Neurocordulia obsoleta (Umber Shadowdragon) 
 Neurocordulia yamaskanensis (Stygian Shadowdragon) 
 Octogomphus specularis (Grappletail) 
 Ophiogomphus anomalus (Extra-striped Snaketail) 
 Ophiogomphus aspersus (Brook Snaketail) 
 Ophiogomphus carolus (Riffle Snaketail) 
 Ophiogomphus colubrinus (Boreal Snaketail) 
 Ophiogomphus howei (Pygmy Snaketail) 
 Ophiogomphus mainensis (Maine Snaketail) 
 Ophiogomphus occidentis (Sinuous Snaketail) 
 Ophiogomphus rupinsulensis (Rusty Snaketail) 
 Ophiogomphus severus (Pale Snaketail) 
 Pachydiplax longipennis (Blue Dasher) 
 Pantala flavescens (Wandering Glider) 
 Pantala hymenaea (Spot-winged Glider) 
 Perithemis tenera (Eastern Amberwing) 
 Plathemis lydia (Common Whitetail) 
 Progomphus obscurus (Common Sanddragon) 
 Rhionaeschna californica (California Darner) 
 Rhionaeschna multicolor (Blue-eyed Darner) 
 Rhionaeschna mutata (Spatterdock Darner) 
 Somatochlora albicincta (Ringed Emerald) 
 Somatochlora brevicincta (Quebec Emerald) 
 Somatochlora cingulata (Lake Emerald) 
 Somatochlora elongata (Ski-tipped Emerald) 
 Somatochlora ensigera (Plains Emerald) 
 Somatochlora forcipata (Forcipate Emerald) 
 Somatochlora franklini (Delicate Emerald) 
 Somatochlora hudsonica (Hudsonian Emerald) 
 Somatochlora incurvata (Incurvate Emerald) 
 Somatochlora kennedyi (Kennedy's Emerald) 
 Somatochlora linearis (Mocha Emerald) 
 Somatochlora minor (Ocellated Emerald) 
 Somatochlora sahlbergi (Treeline Emerald) 
 Somatochlora semicircularis (Mountain Emerald) 
 Somatochlora septentrionalis (Muskeg Emerald) 
 Somatochlora tenebrosa (Clamp-tipped Emerald) 
 Somatochlora walshii (Brush-tipped Emerald) 
 Somatochlora whitehousei (Whitehouse's Emerald) 
 Somatochlora williamsoni (Williamson's Emerald) 
 Stylogomphus albistylus (Eastern Least Clubtail) 
 Stylurus amnicola (Riverine Clubtail) 
 Stylurus intricatus (Brimstone Clubtail) 
 Stylurus laurae (Laura's Clubtail) 
 Stylurus notatus (Elusive Clubtail) 
 Stylurus olivaceus (Olive Clubtail) 
 Stylurus plagiatus (Russet-tipped Clubtail) 
 Stylurus scudderi (Zebra Clubtail) 
 Stylurus spiniceps (Arrow Clubtail) 
 Sympetrum ambiguum (Blue-faced Meadowhawk) 
 Sympetrum corruptum (Variegated Meadowhawk) 
 Sympetrum costiferum (Saffron-winged Meadowhawk) 
 Sympetrum danae (Black Meadowhawk) 
 Sympetrum illotum (Cardinal Meadowhawk) 
 Sympetrum internum (Cherry-faced Meadowhawk) 
 Sympetrum madidum (Red-veined Meadowhawk) 
 Sympetrum obtrusum (White-faced Meadowhawk) 
 Sympetrum pallipes (Striped Meadowhawk) 
 Sympetrum rubicundulum (Ruby Meadowhawk) 
 Sympetrum semicinctum (Band-winged Meadowhawk) 
 Sympetrum vicinum (Autumn Meadowhawk) 
 Tanypteryx hageni (Black Petaltail) 
 Tramea carolina (Carolina Saddlebags) 
 Tramea lacerata (Black Saddlebags) 
 Tramea onusta (Red Saddlebags) 
 Williamsonia fletcheri (Ebony Boghaunter)

См. также 
 Список стрекоз Индии

Примечания

Литература 
 Белышев Б. Ф., А. Ю. Харитонов. Определитель стрекоз по крыльям (роды Бореального фаунистического царства и сопредельных земель, виды фауны СССР). — Новосибирск: Наука, 1977. — 399 с.

Ссылки 
 www.odonatacentral.org 

Стрекозы
Списки насекомых по регионам

Природа Канады
Списки:Канада